Anca Grigoraș – ex ginnasta rumena
 Constanța Grigoraș – ex cestista rumena
 Cristina Grigoraș – ex ginnasta rumena
 Ioan Grigoraș – ex lottatore rumeno
 Maria Grigoraș – ex cestista rumena